School Daze (film), een film van Spike Lee
School Daze (W.A.S.P.), een lied van de band W.A.S.P.